Le nom Laviron peut désigner un patronyme ou un toponyme.

Patronyme 

Gabriel Laviron (1806-1849), artiste peintre, critique d'art et révolutionnaire français ;
Jean Laviron (1915-1987), cinéaste français ;
Paul-Émile Laviron (1811-1899), avocat et militant fouriériste français ;
Pierre Laviron (1650-1685), sculpteur français ;
Roger Laviron, dit Roger de Valerio (1886-1951), affichiste français.

Toponyme 

Laviron, commune française du département du Doubs ;
Lac Laviron, lac du Québec.

Homonymie de patronyme